Vasino steht für:
 Vasino (Parlamento), eine historische Festungsanlage im Suco Parlamento, Osttimor
 Vasino (Wologda), ein Ort im Rajon Kitschmengski Gorodok, Wologda Oblast, Russland

Vasino ist der Familienname von:
 Adriano Ciocca Vasino (* 1949), italienischer Geistlicher